Anchor Bay peut désigner :
 Anchor Bay,  une census-designated place, dans l'état de Californie, aux États-Unis ;
 Anchor Bay, une localité à Malte qui abrite le Popeye Village, une attraction touristique.

Autre 
 Anchor Bay Entertainment, une société américaine de divertissement